Санта-Лузия-ду-Паруа () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Запад штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Пиндаре. Население составляет  22 644 человека на 2010 год. Занимает площадь 1 010,484 км². Плотность населения — 22,41 чел./км².

История
Город основан 30 ноября 1987 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 27.741.656,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.413,08 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,616 (данные: Программа развития ООН).

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 24 663 жителя.

Важнейшие населенные пункты

Агломерация Санта-Лузия-ду-Паруа

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Мараньян